Die PDC Women’s Series 2022 war die dritte Austragung der Damen-Turnierserie der Professional Darts Corporation (PDC). Sie wurde vom 12. März bis zum 30. Oktober 2022 ausgetragen und bestand aus insgesamt 20 Turnieren, so vielen wie nie zuvor.

Die Siegerin und Zweitplatzierte der PDC Women’s Series Order of Merit qualifizierten sich für die PDC World Darts Championship 2023. Außerdem wurde ein Platz für den Grand Slam of Darts 2022 vergeben und acht Plätze für das erstmalig ausgetragene Women's World Matchplay ausgespielt.

Ereignisse im Vorfeld 
Mit der Veröffentlichung des Turnierkalenders der PDC am 12. November 2021 wurde auch bekanntgegeben, dass es eine dritte Austragung der PDC Women’s Series geben sollte. Diese wurde an fünf Wochenenden über das Jahr verteilt in England und Deutschland ausgetragen. Ebenfalls wurde verkündet, dass über die PDC Women’s Series wie in den Jahren zuvor Startplätze für mehrere TV-Events vergeben werden. Dazu zählt auch die PDC World Darts Championship 2023.

Am 7. Dezember 2021 verkündete der Chairman der PDC, Eddie Hearn, eine Erhöhung des Preisgeldes für mehrere Turniere, darunter die PDC Women’s Series. Demnach sollten £5.000 pro Turnier vergeben werden.

Beim World Matchplay 2022 wurde erstmals ein Turnier nur für Frauen ausgetragen. Dies wurde am 1. Februar 2022 durch die PDC bekanntgegeben. An diesem nahmen acht Spielerinnen teil, welche zu diesem Zeitpunkt (nach Turnier 12) die ersten acht Plätze in der PDC Women’s Series Order of Merit einnahmen.

Format 
Die Turniere wurden im K.-o.-System gespielt. Bis zum Viertelfinale galt der Modus best of 7 legs, im Halbfinale und Finale wurde auf best of 9 legs erhöht.

An den Turnieren teilnehmen konnte jede weibliche Dartspielerin, welche zum Zeitpunkt des Turniers das 16 Lebensjahr vollendet hatte.

Preisgeld 
Insgesamt wurden in dieser Saison £ 5.000 pro Turnier ausgespielt. Es verteilte sich unter den Spielerinnen wie folgt:

Turniere 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der PDC Women’s Series-Turniere ab dem Viertelfinale.

PDC Women’s Series 1 
Datum: 12. März 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDC Women’s Series 2 
Datum: 12. März 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDC Women’s Series 3 
Datum: 13. März 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDC Women’s Series 4 
Datum: 13. März 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDC Women’s Series 5 
Datum: 30. April 2022
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

PDC Women’s Series 6 
Datum: 30. April 2022
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

PDC Women’s Series 7 
Datum: 1. Mai 2022
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

PDC Women’s Series 8 
Datum: 1. Mai 2022
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

PDC Women’s Series 9 
Datum: 25. Juni 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDC Women’s Series 10 
Datum: 25. Juni 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDC Women’s Series 11 
Datum: 26. Juni 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDC Women’s Series 12 
Datum: 26. Juni 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDC Women’s Series 13 
Datum: 25. August 2022
Austragungsort:  Halle 39, Hildesheim
Link:

PDC Women’s Series 14 
Datum: 25. August 2022
Austragungsort:  Halle 39, Hildesheim
Link:

PDC Women’s Series 15 
Datum: 26. August 2022
Austragungsort:  Halle 39, Hildesheim
Link:

PDC Women’s Series 16 
Datum: 26. August 2022
Austragungsort:  Halle 39, Hildesheim
Link:

PDC Women’s Series 17 
Datum: 29. Oktober 2022
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

PDC Women’s Series 18 
Datum: 29. Oktober 2022
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

PDC Women’s Series 19 
Datum: 30. Oktober 2022
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

PDC Women’s Series 20 
Datum: 30. Oktober 2022
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

PDC Women’s Series Order of Merit 
Das Preisgeld aller Turniere bildete eine Rangliste. Sie war die Grundlage für die Qualifikation zu mehreren TV-Turnieren. Zusätzlich durfte die Top 8 der Order of Merit ohne die Entrichtung eines Startgeldes an der PDC Qualifying School 2023 teilnehmen.

Deutschsprachige Teilnehmerinnen 
Im Folgenden werden die Ergebnisse aller Deutschsprachigen Teilnehmerinnen aufgelistet.

Weblinks 
 PDC Women's Series 2022 auf dartn.de

Einzelnachweise 

2022
Dartveranstaltung 2022